De Rally van Griekenland 2002, formeel 49th Acropolis Rally, was de 49e editie van de Rally van Griekenland en de zevende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2002. Het was de 354e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in Athene en de finish in Itea.

Programma

Resultaten

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

G
Rally van Griekenland